Alexander Shevchenko era il detentore del titolo ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo.

In finale Matteo Arnaldi ha sconfitto Raul Brancaccio con il punteggio di 6-1, 6-2.

Teste di serie 

  Francesco Passaro (secondo turno)
  Matteo Arnaldi (campione)
  Raul Brancaccio (finale)
  Filip Misolic (secondo turno)

  Ryan Peniston (secondo turno) 
  Alexander Shevchenko (ritirato) 
  Carlos Taberner (quarti di finale) 
  Benoît Paire (primo turno)

Qualificati 

  Daniel Cox (secondo turno)
  Matteo Gigante (primo turno)
  Gian Marco Moroni (primo turno)

  Alejandro Moro Cañas (quarti di finale) 
  Shintaro Mochizuki (secondo turno) 
  Valentin Royer (secondo turno)

Lucky loser 

  Lorenzo Giustino (primo turno)

Wildcard 

  Nicolás Álvarez Varona (semifinale)
  Salvatore Caruso (primo turno)

  Martín Landaluce (primo turno)

Ranking protetto 

  Roberto Marcora (quarti di finale)

Alternate 

  Alessandro Giannessi (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Tenerife Challenger II 2023